Улица Богда́на Хмельни́цкого — улица Калининского района Новосибирска. Улица Богдана Хмельницкого является продолжением улицы Дуси Ковальчук, от которой тянется в северо-восточном направлении и заканчивается, примыкая к Тайгинской улице. Её протяжённость составляет около 6 км.

История 

Улица Богдана Хмельницкого появилась в 1947—1955 годах на месте Верхне-Ельцовской лесной дачи.

В 1957 году был возведён ДК Культуры имени Горького и вместе с прилегающими домами образовал редкий для города единый архитектурный ансамбль.

В начале 1960-х годов сооружён Дом спорта, в 1964 году построен ледовый дворец спорта «Сибирь».

В конце 1980-х годов на улице устанавливают скульптурно-декоративные тумбы, выполненные по эскизам архитектора Геннадия Арбатского.

24 октября 2016 года был снесён расположенный на улице Дом спорта. В своё время НЗХК продал Дом Спорта и клуб «Отдых» структуре группы «Альфа Капитал», а в 2007 году на генплане города эти участки были обозначены как зона общеделового строительства. Уничтожение архитектурных объектов вызвало возмущение у части новосибирской общественности. Ситуацию вокруг сноса зданий осудил известный певец Шура:

И снова деньги решают все! Руки прочь от клуба «Отдых» и Соснового бора,  руки прочь от легких Калининского района

В конце октября 2016 года очевидцы заметили, как возле клуба «Отдых» рабочие пытаются вырубить деревья. Жители устроили с ними перебранку и вызвали полицию, после чего рабочие прекратили процесс вырубки. В ноябре 2016 клуб «Отдых» был также снесён.

2 декабря 2016 года Управление по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области согласилась присвоить улице Богдана Хмельницкого статус достопримечательного места. В феврале 2017 года улица стала объектом культурного наследия.

Здания 
 Дворец культуры имени Горького — здание, построенное в 1957 году. Вместе с окружающими его зданиями образует единый ансамбль. Архитекторы — А. С. Михайлов и В. С. Внуков.

 Бассейн «Нептун»

 ЛДС «Сибирь» — концертно-спортивный комплекс, построенный в 1964 году. Является игровой и тренировочной площадкой для ХК «Сибирь».

 Спорткомплекс «Космос» (в реконструированном здании бывшего кинотеатра «Космос»).

Архитектурно-художественное оформление 

В 1982 году главный архитектор Калининского района Геннадий Арбатский стал руководителем художественной мастерской «Красная горка». В 1980-х годах творческая команда данной организации начала работать над архитектурно-художественным оформлением улицы Богдана Хмельницкого, её достопримечательностью стали скульптурно-декоративные тумбы с установленными на них скульптурами, каждая из которых соответствовала своему месту. Возле скульптуры «Колос» был хлебный магазин, возле скульптуры «Айболит» — аптека и т. д.

Афишные тумбы 
 «Арлекин»
 «Клубок»
 «Кот в сапогах»
 «Айболит»
 «Яблоко»
 «Ворона с сыром»
 «Колос»
 «Поэт»
 «Город»
 «Музыкант»

Организации, расположенные на улице Богдана Хмельницкого 
 Администрация Калининского района
 Отдел занятости населения Калининского района
 Экспертно-криминалистический центр ГУВД по Новосибирской области
 Новосибирский завод химконцентратов
 Торговый дом «Калининский»
 Дворец культуры имени А. М. Горького
 Киноконцертный комплекс «Космос»
 Бассейн «Нептун»
 Ледовый Дворец спорта «Сибирь»
 Детский дом культуры им. Пичугина
 Профессиональное училище № 61
 Сибирский политехнический колледж
 Лицей № 66
 Лицей № 126 с математическим уклоном

Транспорт

Автобусы 
№ 3, № 13, № 14, № 18, № 27, № 28, № 34, № 39, № 42, № 64, № 97, № 106, № 119, № 130, № 189, № 254

Троллейбусы 
№ 13, № 24

Трамваи 
№ 14

Маршрутное такси 
№ 8, № 13, № 24, № 30, № 33, № 34, № 51, № 64, № 73, № 87, № 311, № 399

Остановки 
Универмаг Калининский — Стадион Сибирь — ДК им. Горького — 25 лет Октября — Учительская — Писемского — Завод Химконцентратов — АЗС — Общежитие — пос. Спартак

Примечания

Ссылки 
 Улица Богдана Хмельницкого на сервисе Яндекс.Панорамы
 Letopisi.Ru

Источники 
 2ГИС. Улица Богдана Хмельницкого.

Улицы Новосибирска
Улицы Калининского района Новосибирска
Улицы Богдана Хмельницкого